NOR steht für:
 Nicht-Oder von englisch Not Or
 ein chemisches Akronym, siehe Nor-
 NOR-Gatter, in der Logik und Digitaltechnik
 NOR-Flash, ein Typ von Flash-Speicher
 Norwegen, olympisch und nach ISO 3166
 Notice of Readiness, ein Schifffahrtsdokument
 Nukleolusorganisatorregion, in der Genetik
 Système normalisé de numérotation, ein französischer Identifikationscode für amtliche Texte, siehe Système NOR
 Normandie (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region

NOR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Aurich (für Norden)

Nor steht für:
 Norium, geologischer Zeitabschnitt, mittlere Stufe der Obertrias
 das Sternbild Winkelmaß (lateinisch Norma) in der Nomenklatur der Fixsterne, siehe Winkelmaß (Sternbild)

Nor heißen mehrere Orte in Norwegen:
 Nor (Kongsvinger)

nor steht für:
 Norwegische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Noor (Begriffsklärung)
 Nohr

Abkürzung